Черниговская дивизия — наименование некоторых дивизий в Вооружённых силах Союза ССР:
 Черниговская дивизия — почётное наименование 7-й стрелковой дивизии.
 Черниговская дивизия — почётное наименование 77-й гвардейской стрелковой дивизии.
 Черниговская дивизия — почётное наименование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
 Черниговская дивизия — почётное наименование 2-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии.